De Zwitserse voetbalbeker 1980/81 (Duits: Schweizer Cup 1980/81) was de 56ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 2 augustus 1980 en eindigde met de finale op 6 juni 1981 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Lausanne-Sport won de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis door FC Zürich in de finale met 4-3 te verslaan. Het beslissende doelpunt van de ploeg van trainer-coach Charly Hertig kwam in de 99ste minuut op naam van Stéphane Crescenzi.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1980/81
Zwitsers voetbalelftal in 1980
Zwitsers voetbalelftal in 1981

1981
Bekervoetbal 1980/81